El Quemado kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Quemado, Guerrero, ort, Atoyac de Álvarez, 
 El Quemado, Zapopan, ort, 
 El Quemado, Pihuamo, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar